Отец Йосиф Христов Каваев (Кавайов) e български духовник, деец на българското църковно движение в Стружко, Македония.

Биография 
Роден е около 1840 година в Струга, тогава в Османската империя, в големия род Каваеви. Води борба с гръцкото духовенство в Стружко. Пребит от гъркомани и жив набит на кол в Радожда, умира в Струга след 1901 година. Негови синове са Христо (1858 - ?), Тома и Андрей Каваеви, а внуци Асен Христов Каваев (1895 - 1967) и Филип Томов Каваев (1904 - 1974).

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Родени в Струга
Починали в Струга
Йосиф
Набити на кол